Korzeniówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn 
 Korzeniówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Dziadkowice 
 Korzeniówka – rzeka w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Szydłowiec 
 korzeniówka – rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych

Zobacz też Korzeniówka Duża